Fons Oerlemans (1938), een Belgisch avonturier
 Hans Oerlemans (1950), een Nederlands hoogleraar
 Jacobus Oerlemans (1854-1913), een Nederlands burgemeester
 J.W. Oerlemans (1926-2011), een Nederlands dichter en historicus
 Jeroen Oerlemans (1970-2016), een Nederlands fotojournalist
 Marcel Oerlemans (1969), een Nederlands voetballer
 Natasja Oerlemans (1969), een Nederlandse politica (Partij voor de Dieren)
 Reinout Oerlemans (1971), een Nederlands acteur, regisseur, televisiepresentator en -producent
 Daniëlle Overgaag (1973), voluit Daniëlle Oerlemans-Overgaag, een Nederlands presentatrice